Station Pożóg is een spoorwegstation in de Poolse plaats Stary Pożóg.

Pożóg